Olginskaja (russisch ) ist der Name folgender Stanizen in Russland:
 Olginskaja (Krasnodar), in der Region Krasnodar
 Olginskaja (Rostow), in der Region Rostow

sowie der ehemalige Name von:
 Olginka (Krasnodar), Dorf und ehemalige Staniza in der Oblast Krasnodar, Tuapsinski rajon